Comitatul Martin sau Martin County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Martin County, Florida 
 Martin County, Indiana 
 Martin County, Kentucky 
 Martin County, Minnesota 
 Martin County, North Carolina 
 Martin County, Texas